Шаритон има више значења:
 Округ Шаритон (Мисури)
 Шаритон (Ајова)